Мухадхдхабуддин Абд аль-Рахим бин Али бин Хамид аль-Димашки (), известный как Аль Дахвар () (1170–1230) был ведущим арабским врачом в XIII веке, где он служил различным правителям династии Айюбидов. Он также был административно ответственным за медицину в Каире и Дамаске. Аль-Дахвар получил образование или оказал влияние на большинство выдающихся врачей Египта и Сирии в течение столетия, включая писателя Ибн Аби Усаибию и Ибн ан-Нафиса, исследователя кровообращения в организме человека.

Ранние годы 
Аль-Дахвар родился и вырос в Дамаске, сын окулиста. Первоначально он также был окулистом в больнице Нури в Дамаске, но затем он изучал медицину с Ибн аль-Матраном.

Врач Айюбидов 
В 1208 году султан Египта аль-Адиль сказал своему визирю аль-Сахибу ибн Шукуру, что ему нужен другой врач с таким же умением, что и у начальника медицины, Абд аль-Азиз ас-Сулами. Аль-Адиль считал, что аль-Сулами был достаточно занят, служа врачом армии. Ибн Шукур рекомендовал аль-Дахвара на этот пост и предлагал ему 30 динаров в месяц. Аль-Дахвар отказал ему, сославшись на то, что аль-Сулами получает 100 динаров в месяц, и заявил: «Я знаю свои способности в этой области, и я не буду брать меньше!» Аль-Сулами умер 7 июня, и вскоре после того, как сам аль-Дахвар вступил в контакт с аль-Адилем, он был очень впечатлён им. Он не только назначил его своим личным врачом, но и одним из его доверенных лиц.

Когда аль-Адиль умер, его сын и преемник в Дамаске, аль-Муаззам, сделал его главным начальником больницы Насири. Там он писал книги и читал лекции по медицине своим ученикам. Позже, когда другой сын аль-Адиля аль-Ашраф аннексировал Дамаск после смерти аль-Муаззама, аль-Дахвар был назначен главным врачом государства Айюбидов.

Книги

Медицина 
 аль-Джанина («Эмбрион»)
 Шарх Такдимат-иль-Марифа («Комментарий к введению знаний»)
 Мухтасар-уль-Хоул-ил-Рази («Резюме аль-Хави от аль-Рази»)

Поэзия 
 Китаб уль-Агани (обобщённая версия «Книги песен» аль-Исфахани)

Примечания

Библиография 

 
 
 
 

Медики XIII века
Персоналии:Дамаск
Умершие в 1230 году
Родившиеся в 1170 году